Laguna – część morza odcięta od morza otwartego przez lido, rafę barierową lub atol
 Laguna – plemię z grupy plemiennej Keresan Pueblo w stanie Nowy Meksyk 
 Mgławica Laguna (Messier 8) – mgławica w gwiazdozbiorze Strzelca
 Laguna – film produkcji włosko-kanadyjskiej w reżyserii Dennisa Berry'ego z roku 2001
 Laguna – afrykańsko-futurystyczna powieść Nnedi Okorafor
 Laguna – prowincja na Filipinach w regionie CALABARZON, położona w środkowej części wyspy Luzon
 Laguna – stacja metra w Madrycie, na linii 6
 Laguna – miasto w Brazylii w prowincji Santa Catarina
 La Laguna – miasto na Teneryfie
 Renault Laguna
Miejscowości w USA:
 Laguna – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Laguna – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Cibola
Zobacz też:
 Laguna Beach